Villa Mendelssohn Bartholdy steht für folgende Villen:

 Villa Mendelssohn Bartholdy in Berlin, siehe Gebäude der Jugoslawischen Gesandtschaft in Berlin #Villa Mendelssohn-Bartholdy (1925–1933)
 Villa Mendelssohn Bartholdy in Potsdam, siehe Bertinistraße #Villa Mendelssohn Bartholdy